Allenatore di calcio dell'anno – premio calcistico francese assegnato dal quotidiano France Football
 Allenatore di calcio dell'anno – premio calcistico tedesco assegnato dal quotidiano sportivo Kicker e dall'associazione dei giornalisti sportivi tedeschi
 Allenatore di calcio dell'anno – premio calcistico serbo assegnato dalla Federazione calcistica della Serbia